George Patrick Ahern (1859 — 1942) foi um botânico  norte-americano.

Ligações externas
 

Botânicos dos Estados Unidos